Guilly ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Guilly (Indre)
 Guilly (Loiret)